Bijanko ima više značenja:
 Bijanko (Bijela)
 Bijanko (Padova)
 Bijanko